Оскар Давид Ромеро — парагвайський футболіст
 Оскар Арнульфо Ромеро — четвертий архієпископ Сан-Сальвадорський, застрелений правими бойовиками під час проведення служби, правозахисник